Тії́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 175 км на південь від Орлеана, 60 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 81 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 150,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тії на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Тії на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр